Wamba steht für:

 Wamba (Valladolid), Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid
 Wamba (Angola), Gemeinde im angolanischen Kreis Sanza Pombo
 Wamba (Kenia), Ort im kenianischen Samburu County
 Wamba (Fluss), ein Fluss im Kongo-Einzugsgebiet

Wamba ist der Name folgender Personen:

 Wamba († 681/683), König der Westgoten
 Anaclet Wamba (* 1960), französischer Boxer